Twisted Tales – cortometraggio del 1931 diretto da Wallace Fox
Twisted Tales – film del 1994 diretto da Rita Klus, Kevin J. Lindenmuth e Mick McCleery
Twisted Tales – film TV del 1996 diretto da Kate Dennis
Twisted Tales – serie televisiva del 2005
Twisted Tales – serie televisiva del 2013
Twisted Tales – cortometraggio del 2015 diretto da Kayleigh Cooper
A Twisted Tale – Serie di libri che raccontano storie alternative dei Classici Disney